Pod názvem Technický slovník naučný vyšly následující publikace:
 Technický slovník naučný (Teysler a Kotyška) – slovník vydaný v letech 1927 až 1949 pod vedením Václava Kotyšky a Vladimíra Teysslera a vydané nakladatelstvím Borský a Šulc.
 Technický slovník naučný (SNTL) – slovník vydaný STNL ve dvou vydáních. Poprvé 1962 ve čtyřech svazcích. Podruhé 1981 o sedmi svazcích.
 Technický slovník naučný (Encyklopedický dům) – slovník připravený nakladatelstvím Encyklopedický dům a na CD vydaný nakladatelstvím LEDA. Vydaný rok 2001.